А́на Мари́я Пасто́р Хулиа́н (; род. , ) — испанский политик, член Народной партии Испании. Министр здравоохранения, социальных услуг и равенства Испании в правительстве Хосе Марии Аснара в 2002—2004 годах. Министр развития в кабинете Мариано Рахоя в 2011—2016 годах. Председатель Конгресса депутатов Испании в 2016—2019 годах.

Биография 
Ана Пастор Хулиан изучала медицину и хирургию в Саламанкском университете. По окончании учёбы работала на госслужбе в Понтеведре. В 2000 году была избрана депутатом нижней палаты испанского парламента от избирательного округа Понтеведра. Занимала должности в министерстве образования, культуры и спорта, аппарате правительства и министерстве внутренних дел. В 2002—2004 годах занимала пост министра здравоохранения Испании. 22 декабря 2011 года Ана Пастор Хулиан была назначена министром развития Испании.

Примечания

Ссылки 
 Ана Пастор Хулиан на сайте правительства Испании
 Ана Пастор Хулиан на сайте Конгресса депутатов

Члены Народной партии (Испания)
Министры здравоохранения Испании
Министры развития Испании
Женщины-политики Испании
Медики Испании
Политики XXI века
Выпускники Саламанкского университета
Председатели Конгресса депутатов (Испания)